Enterprise ( für Unternehmen, Unternehmung) steht für:
 Enterprise (Fahrgeschäft), einen Fahrgeschäftstyp
 Enterprise Software, eine für Großkunden optimierte Version einer Software 
 Enterprise 2.0, den Einsatz sozialer Software in Unternehmen
 Enterprise (Heimcomputer), eine Homecomputer-Marke der 1980er Jahre
 Enterprise (Fernzug), ein Markenname eines irisch-britischen Fernzuges
 Enterprise Rent-A-Car, eine US-amerikanische Autovermietung
 Enterprise (Apfel), eine Apfelsorte
 @enterprise, ein Workflow-Management-System

Science-Fiction:
 Raumschiff Enterprise, Fernsehserie USA 1966–1969
 Die Enterprise, Zeichentrick-Fernsehserie USA 1973–1974
 Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, Fernsehserie USA 1987–1994
 Enterprise, später umbenannt in Star Trek: Enterprise, Fernsehserie USA 2001–2005
 Enterprise, mehrere fiktive Raumschiffe des Star-Trek-Universums, siehe Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum
 Star Trek: Operation Enterprise: erste und bislang einzige Achterbahn mit Star-Trek-Thematisierung im Movie Park Germany

Raumfahrt:
 Enterprise (Raumfähre), Prototyp eines Space-Shuttles der NASA
 VSS Enterprise, das erste Raumflugzeug der SpaceShipTwo-Klasse von Virgin Galactic
 IXS Enterprise, ein NASA-Projekt zur theoretischen Erforschung eines überlichtschnellen Antriebs, das Mitte 2014 viel Aufmerksamkeit erregt hat

Schiffe:
 HMS Enterprise, mehrere britische Kriegsschiffe
 USS Enterprise, mehrere US-amerikanische Kriegsschiffe
 Enterprise (1825), ein kombiniertes Segel- und Raddampfschiff
 Epichirisis (Schiff, 1826), ein griechisches Raddampfschiff
 Enterprise (Dockwise), ein Dockschiff der niederländischen Reederei Dockwise
 ein Segelschiff, gebaut von Nathanael Herreshoff, Sieger America’s Cup 1930
 ein 1935 gebautes Prallluftschiff, siehe Goodyear (Luftschiff)

Orte in Kanada:
 Enterprise (Nordwest-Territorien)
 Enterprise (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Enterprise (Alabama), im Coffee County
 Enterprise (Arkansas), im Sebastian County
 Enterprise (Florida), im Volusia County
 Enterprise (Georgia)
 Enterprise (Illinois)
 Enterprise (Indiana)
 Enterprise (Iowa)
 Enterprise (Kalifornien)
 Enterprise (Kansas)
 Enterprise (Kentucky)
 Enterprise (Louisiana)
 Enterprise (Mississippi)
 Enterprise (Missouri)
 Enterprise (Nevada), im Clark County
 Enterprise (North Carolina)
 Enterprise (Ohio)
 Enterprise (Oklahoma)
 Enterprise (Oregon), im Wallowa County
 Enterprise (Pennsylvania)
 Enterprise (Tennessee)
 Enterprise (Utah)
 Enterprise (Washington)
 Enterprise (West Virginia)
 Enterprise (Wisconsin), im Oneida County
 Enterprise (Town), Town(ship) im Oneida County, Wisconsin
 Enterprise Landing, im Horry County, South Carolina

Sonstiges:
 (9777) Enterprise, Asteroid des Hauptgürtels
 Enterprise Hills, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika
 Enterprise Island, Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Enterprise Lake, See im Langlade County, Wisconsin
 Enterprise Oil Field, Ölfeld im Missaukee County, Michigan
 Enterprise Slough, Fließgewässer im Morgan County, Utah

Siehe auch:
 Entreprise
 Enterprise Creek
 Enterprise Township